Jungwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Jungwirth (1886–1947), österreichischer Schriftsteller
 Alois Jungwirth (1884–1946), oberösterreichischer Landespolitiker
 Andreas Jungwirth (* 1967), österreichischer Schauspieler und Autor
 Antonia Jungwirth (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Carola Jungwirth (* 1966), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Christian Jungwirth (* 1965), deutscher Schauspieler und Bayern 1-Wetterexperte
 Daniel Jungwirth (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Florian Jungwirth (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Franz Jungwirth (* 1938), deutscher Politiker (CSU)
 Franz Xaver Jungwirth (1720–1790), deutscher Kupferstecher
 Hans Jungwirth (1922–1993), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heinz Jungwirth (* 1951), österreichischer Sportfunktionär, Generalsekretär des ÖOC
 Helena Jungwirth (1945–2023), schwedische Opernsängerin

 Josef Jungwirth (1869–1950), österreichischer Maler
 Kurt Jungwirth (* 1929), österreichischer Politiker, Schach- und Kulturfunktionär
 Lukas Jungwirth (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Manfred Jungwirth (1919–1999), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Maria Jungwirth (1894–1968), österreichische Malerin und Kunstgewerblerin
 Martha Jungwirth (* 1940), österreichische Malerin
 Nikolaus Jungwirth (1935–2018), deutscher Maler, Grafiker, Satiriker und Journalist
 Peter Jungwirth (* 1987), deutscher Handballspieler
 Rudolf Jungwirth (* 1955), österreichischer Komponist
 Sabine Jungwirth (* 1969), österreichische Politikerin (Grüne)
 Stanislav Jungwirth (1930–1986), tschechoslowakischer Mittelstreckenläufer

 Xenia Jungwirth (* 1978), deutsche Schriftstellerin